Javier González
 Javier González (1939–2018) válogatott perui labdarúgó
 Javier González (1949) kubai súlyemelő, olimpikon
 Javier González Gómez (1974) spanyol labdarúgó
 Javier González Tupper (1988) válogatott venezuelai labdarúgó
hasonló nevűek
 Francisco Javier González Urruticoechea, Urruti (1952–2001) spanyol labdarúgó
 Francisco Javier González (1969) válogatott spanyol labdarúgó
 Javier Alberto González (1979) kolumbiai kerékpárversenyző
 Javier Mercedes González (1979) válogatott paraguayi labdarúgó